Софи Эванс (, настоящее имя Жофия Сабо; род. 20 февраля 1976 года, Сегед, Венгрия) — венгерская порноактриса.

Карьера 

Начала сниматься в порнофильмах с 21 года. На Барселонском международном эротическом кинофестивале () получила награду за лучшую женскую роль в 2001 году, а также приз зрительских симпатий за лучшую женскую роль в 2003 году. Состояла в браке с порноактёром Тони Рибасом, с которым развелась в 2005 году. За весь съёмочный период (с 1997 по 2009 год) актриса снялась в 255 фильмах для взрослых.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Софи Эванс 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии
Персоналии:Сегед
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами